Chuck (apócope del nombre inglés Charles) puede referirse a:

Chuck, serie estadounidense de televisión.
Chuck, disco de la banda canadiense Sum 41.
 Chuck Norris, actor estadounidense, campeón de kickboxing, exmilitar, fundador  de una asociación de karate y persona mediática.
Chuck Bass, protagonista de la serie de televisión Gossip Girl.
Chuck Berry, cantante, guitarrista y compositor de rock and roll estadounidense.